Уайкс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уайкс, Дилан (англ. Dylan Wykes, род. 6 июня 1983 года) — канадский легкоатлет, который специализируется в марафоне.
 Уайкс, Пол (англ. Paul Wykes, род. 15 апреля 1971 года) — английский профессиональный игрок в снукер, а также успешный тренер.
 Уайкс, Томас (1222—1299) — средневековый английский хронист, монах-августинец.